En los Estados Unidos, Government Center se refiere a lo siguiente:

 Government Center (Boston), plaza municipal en Massachusetts
 Government Center (Metro de Boston), estación del Metro de Boston
 Stephen P. Clark Government Center, el ayuntamiento del Condado de Miami-Dade, Florida
 Government Center (Metro de Miami), tren ligero de Miami
 Government Center (Newark), una zona en el centro de Newark, Nueva Jersey
 Una futura estación del Newark-Elizabeth Rail Link en Newark